Тотолакатла има више значења:

 Тотолакатла (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тотолакатла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику